Puebla del Maestre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla del Maestre (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Puebla del Maestre (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar